São Brás (Alagoas), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Alagoas
São Brás (Amadora), plaats in de Portugese gemeente Amadora
São Brás (Ribeira Grande), plaats in de Portugese gemeente Ribeira Grande